Титьен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1881—1967) — германский дирижёр.
  (1928—2004) — лютеранский клирик и теолог.
 Титьен, Фридрих (1832—1895) — немецкий астроном.